Norland est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Maurice Norland (1901-1967), athlète français en courses de fond
 (né en 1955), diplomate américain

Toponyme

, communauté rurale de l'Ontario

, communauté de la Floride
, communauté de la Virginie

, village du Yorkshire de l'Ouest

Voir aussi
Norland, centre d'enseignement britannique
Norrland, région du nord de la Suède
Comté de Nordland, comté de la Norvège

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme